Gsm (communicatie), een standaard voor mobiele communicatie;
 daarvan afgeleid gsm, een benaming voor een mobiele telefoon;
 GSM (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk.
 Gooische Stoomtram Maatschappij, zie Gooische Stoomtram;
 Gelderse Stoomtram Maatschappij, later Gelderse Tram.
 Gelderse Streekvervoer Maatschappij, later Gelderse Vervoer Maatschappij.